Oltre la legge (The Evidence You Will Hear), romanzo di Hamilton Jobson del 1977 facente parte della collana Il Giallo Mondadori
Oltre la legge (Outside the Law o Never Say Die), film del 2002 diretto da Jorge Montesi
Oltre la legge (Once Fallen), film del 2010 diretto da Ash Adams
Oltre la legge - L'informatore (Wiseguy) – serie televisiva statunitense (1987-1990)